Жустін Енен-Арденн була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул. оскільки в другому колі її несподівано пермогла Татьяна Гарбін. Це була єдина поразка Енен-Арденн на Відкритому чемпіонаті Франції між 2003 і 2007 роками.

Анастасія Мискіна виграла свій перший титул Великого шолома, у фіналі здолавши Олену Дементьєву, для якої це також був перший фінал на турнірах Великого шолома, попри те що до цього ніколи не проходила далі другого кола. Мискіна стала першою росіянкою, яка виграла турнір Великого шолома. Це було вперше з часів Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу 1979, коли у фіналі турніру Великого шолома грали дві нові фіналістки.

Мартіна Навратіло грала в першому для себе за десять років турнірі Великого шолома. одержавши вайлдкард. Також це буде остання для неї поява в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Франції.

Також це був перший турнір Великого шолома, у якому майбутня дворазова чемпіонка Марія Шарапова досягнула чвертьфіналу.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2004 on ITFtennis.com , the source for this draw

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2004
2004 у тенісі